Nivellering (financieel)
 Nivellering (taalkunde)
 Nivellering (geschiedenis)
 Nivellering (psychologie)